Freudenberg eller Stadt Freudenberg kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Veselé (ort), Ústí nad Labem,

Tyskland 

 Freudenberg, Westfalen – en stad och en kommun i Nordrhein-Westfalen 
 Freudenberg, Main-Tauber – kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Freudenberg, Bayern – kommun, Bayern, Oberpfalz, 
 Freudenberg, Beiersdorf-Freudenberg – ort, tidigare kommun, Beiersdorf-Freudenberg, Brandenburg